Meiser ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Meiser (* 1962), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Gerd Meiser (1939–2019), deutscher Journalist und Buchautor
 Gerhard Meiser (* 1952), deutscher Indogermanist

 Hugo Meiser (1921–1993), deutscher Politiker (SED)
 Johannes Meiser (1931–2002), deutscher Radamateur
 Jonas Meiser (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Karl Meiser (1843–1912), deutscher Altphilologe 
 Klaus Meiser (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Martin Meiser (* 1957), deutscher evangelischer Theologe (Neutestamentler)
 Pascal Meiser (* 1975), deutscher Politiker (Die Linke)
 Richard Johannes Meiser (1931–1995), deutscher Medizinprofessor und Universitätspräsident
 Rudolf Meiser (1920–2015), deutscher Geistlicher, evangelischer Regionalbischof in Ansbach  
 Stephanie Meiser (* 1971), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Thorsten Meiser (* 1967), deutscher Psychologe
 Viktoria Meiser (1858–1939), deutsche Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Schulleiterin, siehe Viktoria Pohl-Meiser

Siehe auch:
 Mayser
 Meister
 Meißer